Грец () — слово немецкого происхождения; имя собственное, распространено в виде фамилий.
 Грец, Генрих (1817—1891) — еврейский историк.
 Грец, Георгий Николаевич (род. 1962) — ректор Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.
 Грец, Руди (1907—1977) — немецкий эсперантист и дипломат.

См. также 
 Грец — немецкое название города Гродзиск-Велькопольски (Польша).
 Гретц, Лео (1856—1941) — немецкий физик, сын Генриха Греца.
 Число Гретца — по имени физика Лео Гретца.